Shrinivási (pseudoniem: Fernando), een Surinaamse dichter
Fernando (voornaam), een jongensnaam
Fernando (nummer), een hit van ABBA
Fernando Francisco Reges (1987), een Braziliaans voetbalinternational, bijgenaamd Fernando
Fernando José da Cunha Neto (1993), een Braziliaanse voetballer, bijgenaamd Fernando

Personen met de achternaam Fernando
Frank Marcus Fernando, Sri Lankaans bisschop
Jorge Fernando, een Portugese zanger en gitarist

Zie ook
San Fernando (doorverwijspagina)